Scoop – film z 1987 roku w reżyserii Gavina Millara
 Scoop – Gorący temat – film z 2006 roku w reżyserii Woody’ego Allena